J2C steht für:

 eine veraltete Abkürzung für die JEE Connector Architecture (jetzt JCA), einer Software-Architektur und Programmierschnittstelle zur Integration von Java EE-Anwendungen
 die Dateiendung für JPEG 2000 Code Stream Files im JPEG-2000-Standard zur Bildkomprimierung

J2C